Данный список представляет собой перечень самолётов, использовавшихся ВВС Финляндии с момента основания и по настоящее время. Актуальность, точность и полнота списка не гарантируется. Особо обозначены летательные аппараты, ныне находящиеся на вооружении.

Современная авиатехника

Тяжёлое воздушно-транспортное крыло

Армейская авиация

Вертолёты 
В 1997 году все имевшиеся вертолёты были переданы из ВВС в состав армейской авиации.

БПЛА

Послевоенные винтовые

Реактивные самолёты периода холодной войны

Вторая мировая война

Истребители

Бомбардировщики

Разведывательные

Связные

Транспортные

Амфибии

Учебные

Межвоенный период

Системы кодовых обозначений

Первая 
В наиболее ранней системе, авиатехника в соответствующих документах указывалась как сочетание литеры F (= Flygmaskin) и порядкового номера; на самолетах сама литера не рисовалась.

Вторая 
20 июня 1918 года система была изменена, новый код состоял из состоял из литеры, обозначающей тип самолёта, порядкового номера и двух последних цифр года приобретения.

Третья 
Система, введённая 20 августа 1919 года, представляла собой усовершенствованный вариант предыдущей: цифра, указывающая на количество мест, затем буквенный код типа самолета, литера страны, в которой он был куплен или произведен и, наконец, серийный номер (две цифры).

Четвёртая 
В начале 1922 года система обозначений вновь претерпела изменения. Теперь условной цифрой в начале кода обозначался тип машины, затем литерой был представлен год выпуска, а далее следовал порядковый номер.

Пятая 
В 1927 году была принята система обозначений, используемая по сей день. Кодировка включает две условные литеры типа машины и одна-три цифры порядкового номера.

Примечания

Источники 
 Heinonen, Timo: Thulinista Hornetiin. Keski-Suomen ilmailumuseo, 1992. ISBN 951-95688-2-4.
 K.W. Janarmo, "Vieras apu sodassa", Ilmailu 10, 1981 (laaja katsaus avuksi saadusta kalustosta ja miehistöstä)
 Laukkanen, Jyrki: Saab 35 Draken in Finnish Air Force. Apali Oy, 2006. ISBN 952-5026-55-8.

Ссылки 
 Suomen ilmavoimat väreissä, englanniksi

Авиация Финляндии